Gussewka () ist der Name folgender russischer Orte:
 Gussewka (Alati), Dorf in der Republik Altai
 Gussewka (Baschkortostan), Dorf in der Republik Baschkortostan
 Gussewka (Chabarowsk), Dorf in der Region Chabarowsk
 Gussewka (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad (Drugthenen, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Gussewka, untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad (Groß Stobingen, 1939–1946 Stobingen, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Gussewka (Swerdlowsk), Siedlung in der Oblast Swerdlowsk
 Gussewka (Wolgograd), Dorf in der Oblast Wolgograd
 Gussewka (Woronesch), Siedlung in der Oblast Woronesch